Brooksville kan syfta på:
 Brooksville, Florida
 Brooksville, Kentucky
 Brooksville, Maine